Второй Донской округ — административная единица в области Войска Донского Российской империи и Царицынской (Сталинградской) губернии СССР; окружное управление было в станице Нижне-Чирская.

География 
Площадь территории — 23 219,7 вёрст².

История 
К началу XX века область Войска Донского состояла из 9 округов: 1-го Донского, 2-го Донского, Донецкого, Усть-Медведицкого, Хопёрского, Черкасского, Ростовского, Сальского и Таганрогского.

В 1918 году из частей Усть-Медведицкого, Донецкого и Хопёрского округов был образован Верхне-Донской.
Казаки округа служили в следующих частях: Лёгкая кавалерия — 4-й Донской графа Платова , 21-й, 38-й, 5-й Донской войскового атамана Власова , 22-й, 39-й, 6-й Донской генерала Краснощёкова , 23-й, 40-й казачьи полки. Конная артиллерия — 4-я, 11-я, 18-я Донские казачьи батареи, отдельные сотни — 2-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, запасные сотни — 4-я, 5-я, 6-я.

20 апреля 1919 года Второй Донской округ был передан в состав Царицынской (с 1925 года — Сталинградской) губернии. В 1928 году упразднён в связи с переходом на районную систему.

Современное состояние 
На территории бывшего Второго Донского округа Области войска Донского сейчас располагаются территории Заветинского, Морозовского, Обливского, Советского, Дубовского районов Ростовской области, Иловлинского, Калачёвского, Котельниковского, Октябрьского, Суровикинского, Чернышковского и Городищенского районов Волгоградской области.

Население 
Численность населения — 239 055 человек (1897).
Из них войсковых казаков — 174 321 чел., дворян — 1602 чел., крестьян — 51 186 чел.

Административное деление 
В 1913 году в состав округа входило 24 волостей и станиц:

В 1918 году в состав округа также входили:
 Краснощёковский юрт — станица Краснощёковская, при р. Машке,
 Таубевский юрт — станица Таубевская, при р. Быстрой.

См. также 
 Административное деление области Войска Донского в 1918 году

Примечания

Литература 
 Тимощенков И. В. Второй Донской округ О. В. Д.: статистико-экономический очерк. — 48 с

Ссылки 
 Донского Войска Область, Л. Вейнберг. СПб., 1897.

Округа области Войска Донского
История Волгоградской области